Galleria dell'Accademia di Firenze – istituzione museale di Firenze
Gallerie dell'Accademia di Venezia – istituzione museale di Venezia
Galleria dell'Accademia – istituzione museale di Napoli
Galleria dell'Accademia di San Luca – collezione della Accademia nazionale di San Luca